Шон Макічерн (,  28 лютого 1969, Волтгем) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 110-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс», «Оттава Сенаторс», «Атланта Трешерс», «Кіекко Еспоо» та «Мальме Редгокс».

Загалом провів 1008 матчів у НХЛ, включаючи 97 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 19 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Піттсбург Пінгвінс» — 1992.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Хокеїсти «Мальме»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Спортсмени з Массачусетсу